Курашвили — фамилия. Известные носители:
 Курашвили, Георгий Гаврилович (1900—1978) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Курашвили, Мамука (род. 1970) — грузинский бригадный генерал.